Le xian de Yichuan (伊川) est une subdivision administrative de la province du Henan en Chine ;
 Le xian de Yichuan (宜川) est une subdivision administrative de la province du Shaanxi en Chine.

Homonymie de toponyme